Ordination (lat. ordinatio ‚Anordnung‘) bezeichnet:

 Ordination, die Einführung in ein religiöses  Amt
 Weihesakrament, die Spendung des Sakraments der Weihe zum Diakon, zum Priester oder zum Bischof
 oberdeutsch die Arztpraxis
 die Öffnungszeit einer Arztpraxis, die Sprechstunde 

 mathematische Verfahren zur Veranschaulichung komplexer Daten, siehe Ordinationsverfahren

Siehe auch: 
 Ordinariat